«Boys 'Round Here» — второй сингл американского кантри-певца Блейка Шелтона с его седьмого студийного альбома Based on a True Story…. Релиз прошёл в марте 2013 года, бэк-вокал записан при участии кантри-группы Pistol Annies, состоящей из певиц Миранды Ламберт, Эшли Монро и Ангалины Пресли. Авторами композиции стали Rhett Akins, Dallas Davidson и Craig Wiseman.

История 
6 апреля 2013 года сингл дебютировал на позиции № 44 в чарте Billboard Hot Country Songs, а 13 апреля на позиции № 19 в чарте Billboard Country Airplay. Сингл дебютировал на позиции № 67 в основном американском чарте Billboard Hot 100 в неделю, начавшуюся 13 апреля 2013. Тираж к июлю 2013 года превысил миллион копий в США. А 29 июння 2013 песня стала 9-м чарттоппером подряд для Блейка Шелтона, достигнув позиции № 1 в Радиоэфирном кантри-чарте Country Airplay журнала Billboard.
К июню 2014 года тираж сингла составил 2 559 000 копий в США.

Песня получила положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: Taste of Country, Roughstock, Country Universe.

Музыкальное видео поставил режиссёр Trey Fanjoy, премьера состоялась в мае 2013 года.

Позиции в чартах

Еженедельные чарты

Итоговые годовые чарты

Сертификация

Примечания 

Песни 2013 года
Кантри-песни
Песни Блейка Шелтона
Синглы, возглавлявшие Billboard Country Airplay
Синглы, сертифицированные как золотые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Песни на английском языке
Синглы Warner Bros. Records
Песни, спродюсированные Скоттом Хендриксом